

События 
 21 января — Вольфганг Амадей Моцарт проводит репетицию своей новой оперы «Так поступают все» в присутствии своих друзей Йозефа Гайдна и Михаэля Пухберга.
 26 января — в венском Бургтеатре состоялась премьера оперы Моцарта «Так поступают все».
 Сентябрь — Театральная труппа «Саньцин» Гао Лантина () из провинции Аньхой выступила на дне рождения цинского императора Цяньлуна в Пекине. Успех анхойских исполнителей побудил приехать в столицу и другие труппы из этой провинции («Сыси», «Чуньтай», «Хэчунь»). В историю все четыре театра вошли как «Четыре великих труппы Аньхоя». Так было положено начало знаменитой «Пекинской опере»..
 Первая встреча Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена.
 Георг Йозеф Фоглер демонстрирует в Лондоне своё изобретение, оркестрион.
 После смерти князя Миклоша Иосифа Эстерхази его сын распускает знаменитый оркестр своего отца, прославившегося как любитель музыки и меценат.
  возглавил брюссельский оперный оркестр.
 Уличный певец Ладрэ (Ladré), бывший солдат, сочинил текст песни Ah! ça ira, ставшей неофициальным гимном Великой французской революции.
 Аббат Жиль-Жозеф-Эврар Раму в дни Льежской революции по просьбе Ламбера-Жозефа де Донселя, революционера и командующего ополчением Льежской , сочинил патриотическую песню «».
  написал для датского короля Кристиана VII текст песни Heil dir im Siegerkranz («Славься ты в венце победном»). В 1871 году песня стала императорским гимном в Германской империи.

Публикации 
  — Rosy Hannah.
 В Финляндии вышло первое издание сборника религиозных гимнов «», сыгравших важную роль в лютеранском религиозном движении «».
 Карл Микаэль Бельман опубликовал сборник «», в который включил тексты 82 песен.

Классическая музыка 
 Людвиг ван Бетховен — Кантата «На смерть Иосифа II» для сопрано, баса, хора и оркестра до минор.
 Ян Ладислав Дусик — Фортепианное трио.
 Йозеф Гайдн — , .
 Иоганн Непомук Гуммель — Фортепианный квартет ре мажор.
 Леопольд Кожелух — Концерт для кларнета в ми-бемоль мажор.
  — Концерт № 4 для скрипки с оркестром ре мажор.
 Людвиг ван Бетховен — .
 Вольфганг Амадей Моцарт — второй и третий «».

Опера 

 Бенедикт Шак, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Ксавер Герль и Эмануэль Шиканедер — «».
 Карл Диттерс фон Диттерсдорф — Der Teufel als Hydraulikus.
 Этьенн Мегюль — «».
 Вольфганг Амадей Моцарт — «Так поступают все».

 Стивен Сторас — «».
 Джованни Паизиелло — «Нина».
  — «».

Родились 
 11 февраля — , австрийский композитор и церковный музыкант (умер в 1862).
 16 февраля — Кретьен Уран, французский скрипач, альтист и композитор немецкого происхождения (умер в 1845).
 15 марта — Никола Ваккаи, итальянский композитор и преподаватель вокала (умер в 1848).
 23 июля — Анна София Севелин, шведская актриса и оперная певица-альт (умерла в 1871).
 10 октября — , датский банкир и композитор (умер в 1825).
 17 октября — Август Фердинанд Анакер, германский композитор и дирижёр (умер в 1854).
 30 октября — Кароль Липинский, польский скрипач, композитор и педагог (умер в 1861).
 7 ноября — Луиджи Ринальдо Леньяни, итальянский классический гитарист, певец-тенор, композитор и мастер музыкальных инструментов (умер в 1877).
 11 ноября — , немецкий скрипач, гитарист, дирижёр и композитор (умер в 1840).
 дата неизвестна — , композитор карнатической музыки (умер в 1854).

Умерли 
 14 февраля — , английский органист и композитор (род. в 1730).
 19 февраля — Иоганн Баптист Крумпхольц, чешский композитор и арфист (род. в 1745).
 21 февраля — , немецкий дирижёр, композитор и администратор (род. в 1725).
 Март — , французский композитор, дочь композитора Андре Гретри (род. в 1772).
 24 мая — , французский органный мастер (род. в 1732).
 25 июня — , шведская актриса и оперная певица-сопрано (род. в 1751).
 3 сентября — , английский музыкант, певец и композитор (род. в 1741).
 28 сентября — князь Миклош Иосиф Эстерхази, имперский фельдмаршал, один из богатейших людей Венгрии, прославился как любитель музыки и меценат, покровитель Иосифа Гайдна (род. в 1714).
 16 декабря — Людвиг Август Лебрен, немецкий гобоист-виртуоз и композитор (род. в 1752).
 дата неизвестна — , датский композитор (род. в 1727).

См. также

Примечания